Лига выдающихся джентльменов:

 «Лига выдающихся джентльменов» — комикс Алана Мура о персонажах классических произведений литературы.
 «Лига выдающихся джентльменов» — фильм 2003 года, является адаптацией одноимённой серии комиксов.